Биг-Стон:

 Биг-Стон — округ в штате Миннесота, США
 Биг-Стон — тауншип в округе Биг-Стон, Миннесота, США